Twierdzenie Frobeniusa – jedno z wielu twierdzeń noszących nazwisko niemieckiego matematyka Ferdinanda Georga Frobeniusa:
 twierdzenie Frobeniusa o podwiązkach całkowalnych – w geometrii i topologii różniczkowych;
 twierdzenie Frobeniusa o algebrach z dzieleniem nad ciałem liczb rzeczywistych – w algebrze;
 twierdzenie Frobeniusa o wzajemności (prawo wzajemności Frobeniusa) opisująca relację wzajemności między reprezentacjami ograniczonymi a indukowanymi podgrupy – w teorii reprezentacji grup;
 twierdzenie Frobeniusa-Stickelbergera o strukturze skończenie generowanych grup abelowych – w teorii grup (abelowych);
 Twierdzenie Frobeniusa o indeksach warstw podwójnych – w teorii grup;
 twierdzenie Frobeniusa-Schura (wskaźnik Frobeniusa-Schura) klasyfikujące reprezentacje nieprzywiedlne grupy – w teorii grup;
 twierdzenie Frobeniusa-Kőniga o permanencie macierzy – w teorii macierzy;
 twierdzenie Frobeniusa o klasyfikacji macierzy nad pierścieniem wielomianów – w teorii macierzy;
 twierdzenie Perrona-Frobeniusa dotyczące wektorów i wartości własnych macierzy o dodatnich współczynnikach rzeczywistych – w teorii macierzy.

Frobeniusa